

Onomastica
Nika – diminutivo russo del nome maschile Nikita, o di vari nomi femminili terminanti in -nika, come Veronika
Nika – diminutivo georgiano del nome maschile Nikoloz
Nika – forma femminile slovena e croata del nome maschile Nikola

Persone
Nika – cantante finlandese
Ansi Nika – calciatore albanese

Sport
CSC Nika – stadio di calcio di Oleksandrija (Ucraina)

Altro
Nika – premio dell'Accademia russa delle scienze e del cinema

Pagine correlate
Nica (disambigua)